Rodrigo Aragón es un actor de televisión, cine y cantante argentino, hijo de la también fallecida actriz y cantante Silvia Montanari. Su papel debut fue en 1999 con la producción argentina de Salvajes de ahí participó en varias otras producciones para Telefe. Desde 2013 forma parte de la empresa hispana de Telemundo donde ha participado en otras producciones más.

Filmografía

Televisión

Películas

Referencias

Enlaces externos 

 

Actores de Argentina
Actores de televisión de Argentina
Actores de cine de Argentina